Kristina Šmigun-Vähi (1977) – ex fondista estone
 Peeter Vähi (1955) – compositore estone
 Tiit Vähi (1947) – politico estone